Krzywy Las – wieś w woj. wielkopolskim, pow. nowotomyskim, gm. Lwówek
 Krzywy Las – pomnik przyrody w okolicach Gryfina